Старосултангулово — название населённых пунктов в России:

 Старосултангулово — деревня, Балтачевский район Башкортостана.
 Старосултангулово — село, Асекеевский район Оренбургской области.

См. также 
 Султангулово
 Новосултангулово